Юліана — жіноче ім'я.

Юліана (королева Нідерландів)
Юліана Гольшанська
Юліана Федак
Юліана Паша